Anthon est un nom propre notamment porté par :

Toponyme 
 Anthon, ancienne commune française du département de la Haute-Saône ;
 L'Anthon, ruisseau qui y prend sa source.
 Anthon, commune française du département de l'Isère ;
 Bataille d'Anthon, le .
 Famille d'Anthon.
 Villette-d'Anthon, commune voisine de la précédente.
 Anthon, une ville, du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis.

Prénom 
Anthon est un prénom notamment porté par :
 Anthon Grimsmo (1968-), curleur norvégien.
 Danquart Anthon Weggeland (1827-1918), artiste, peintre et enseignant américain.

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme